Турстенсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Турстенсен, Габриэль (1888—1974) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.
 Турстенсен, Томас (1880—1953) — норвежский гимнаст, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.